Іво́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на північний схід від Парижа, 95 км на південний схід від Ам'єна, 75 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 95 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 250,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Івор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Івор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза